Cette liste répertorie les étoiles présentes sur le Hollywood Walk of Fame avec sa catégorie, son emplacement et l'année de mise en place.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X 

Néant

Y

Z

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hollywood Boulevard

Liens externes 
 Site internet officiel

Etoiles du Hollywood Walk of Fame
Etoiles du Hollywood Walk of Fame
Etoiles du Hollywood Walk of Fame
Hall of Fame